Nara steht für:

 Präfektur Nara in Japan
 Nara, Stadt in Japan 
 davon abgeleitet die Nara-Zeit
 Nara (Oka), Fluss in Russland
 Nara (Albert-Nil), Fluss in Uganda
 ein Skigebiet bei Leontica im Bleniotal im Schweizer Kanton Tessin
 Nara (Kreis), Kreis in der Region Koulikoro in Mali
 Nara (Mali), Hauptort dieses Kreises
 Nara (Volk), eine ethnische Minderheit in Norderitrea
 Nara (Sprache), deren Sprache
 Nara (Pflanze), eine Pflanze aus der Familie der Kürbisgewächse
 Titularbistum Nara, ein Titularbistum
 Nara (Mythologie), in der indischen Mythologie den mythischen Urmenschen
 einen Zwergstaat der Kolonialzeit unter den Fürstentümern Indiens in der Rewa Kantha Agency
 Nara Sudjana, indonesischer Badmintonspieler
 die Titelmusik der Serie Cold Case von E.S. Posthumus
 eine Gestalt der indischen Mythologie, siehe Narayana

NARA steht für:
 National Archives and Records Administration, Nationalarchiv der Vereinigten Staaten

Nara ist der Familienname folgender Personen:
 Kiai Nara, japanische Pianistin
 Kurumi Nara (* 1991), japanische Tennisspielerin
 Tatsuki Nara (* 1993), japanischer Fußballspieler
 Yasuyoshi Nara (* 1982), japanischer Fußballspieler
 Yoshitomo Nara (* 1959), japanischer Künstler